NLP steht für:
 Natural language processing, die Verarbeitung natürlichsprachlicher Informationen mit Hilfe eines Computers, siehe Computerlinguistik
 nicht-lineares Programm in der Mathematik, siehe Nichtlineare Optimierung
 No-Longer-Polymers-Liste, eine Liste von Stoffen, die nicht mehr den Kriterien zur Klassifizierung als Polymer entsprechen
 Nationalpark, um diesen vom Naturpark abzugrenzen, für den die Abkürzung NP verwendet wird
 Notlandeplatz, siehe Autobahn-Behelfsflugplatz
 Negative logarithmic probability, ein Wahrscheinlichkeitsmaß, das u. a. von hOCR (Standard) verwendet wird
 Network Location Provider, ein Dienst des Betriebssystems Android
 NLP (Album), Album der Berliner Rapcrew M.O.R.
 Neuro-Linguistisches Programmieren, eine Parawissenschaft, die Kommunikation methodisiert

Parteien:
 Nationalliberale Partei, Partei in Deutschland
 Niedersächsische Landespartei, Vorläufer der Deutschen Partei, siehe Deutsche Partei
 National Liberation Party, Partei in Gambia
 National-Liberale Partei (Libanon), Partei im Libanon

Abkürzung